Ungerer est un nom qui peut faire référence à : 

 L'entreprise d'horlogerie Ungerer, fondée par deux frères ayant assisté Jean-Baptiste Schwilgué (1776-1856) dans la construction de la troisième horloge astronomique de Strasbourg.
 Alfred Ungerer (1861-1933), industriel, constructeur d'horloges d'édifices
 Théodore Ungerer, (1894-1935), constructeur d'horloges d'édifices, fils d'Alfred
 Tomi Ungerer (1931-2019), dessinateur français, fils de Théodore. Un musée lui est consacré à Strasbourg, le Musée Tomi Ungerer - Centre international de l’Illustration.
 Werner Ungerer (1927-2014), recteur du Collège d'Europe à Bruges ;

Voir aussi 
 Unger

Homonymie de patronyme
Famille alsacienne